Мансаналь-дель-Барко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,41 км². Население — 156 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы